Hernán o Fernán Peraza (Sevilla, c. 1450-San Sebastián de La Gomera, 1488), fue un hidalgo y conquistador castellano que participó en la conquista europea de las islas Canarias en el siglo . Fue además señor jurisdiccional de las islas de La Gomera y El Hierro.

Se le conoció con los apodos de el Joven o el Mozo para diferenciarlo de su abuelo materno, Hernán Peraza.

Biografía 
Hernán nació en la ciudad de Sevilla probablemente hacia 1450.

En 1477 pasa a gobernar la isla de La Gomera en nombre de sus padres, avecindados en Lanzarote, siéndole entregada la isla en señorío al año siguiente.

Peraza debe hacer frente a varias sublevaciones de los aborígenes en los años siguientes, motivadas por su gobierno despótico, la captura y venta de gomeros ya cristianos como esclavos y la afinidad de algunos cantones a los portugueses, no pagando los tributos debidos al señor.

En el mes de mayo de 1481 arriba accidentalmente a la isla el capitán Juan Rejón con su familia y pocos hombres, siendo bien recibido por los gomeros del cantón de Mulagua. Cuando Peraza se entera de la presencia del capitán, que se había enemistado con su padre Diego de Herrera años atrás, envía a varios vasallos para prenderlo y traerlo a su presencia. Rejón se niega, enfrentándose los bandos y siendo muerto el capitán conquistador al ser atravesado por una lanza.

Elvira de Sotomayor, viuda de Rejón, y otros parientes iniciaron quejas en la corte contra Peraza por el asesinato del capitán, siendo llamado a la presencia de los reyes. Como condiciones para el perdón regio, logrado por intercesión de los importantes parientes que Peraza tenía en la corte, se le obliga a casar con doña Beatriz de Bobadilla, así como a colaborar en la conquista de Gran Canaria que se desarrollaba por esas fechas. Así, en 1482 arriba Peraza a Agaete con unos ochenta de sus vasallos gomeros, el lengua Juan Mayor y unos 70-80 hombres que le deja su padre de Lanzarote y Fuerteventura, y colabora con el alcaide de la torre del lugar Alonso Fernández de Lugo. Juntos logran capturar al rey o guanarteme de Gáldar, Tenesor Semidán, quien después de ser bautizado colabora con los conquistadores atrayéndose a numerosos de sus antiguos vasallos favoreciendo la consumación de la conquista poco después.

Terminada la conquista de Gran Canaria en 1483, Peraza regresa a La Gomera. En este momento lleva a cabo un pacto de alianza —«pacto de Guahedun»— con los cantones gomeros que no le reconocían como señor. Este acuerdo, que Peraza y los castellanos entendieron como acto de sumisión, consistía en un hermanamiento entre Peraza y los gomeros al beber leche de una misma vasija.

En 1486 Peraza recibe de su madre la isla de El Hierro, y en 1488 el mayorazgo de las islas Canarias. Ese mismo año Peraza es sitiado en la torre de San Sebastián por los gomeros sublevados de nuevo, solicitando a través de su madre Inés Peraza la ayuda del gobernador de Gran Canaria Pedro de Vera. Los aborígenes son derrotados, siendo represaliados y vendidos como esclavos.

Los abusos señoriales de Peraza, así como el mantenimiento de relaciones sexuales con Iballa, una aborigen del bando de Ipalan, y «hermana» suya en virtud del pacto de Guahedun, llevó a que fuera juzgado y ajusticiado por el guerrero gomero Hautacuperche, que luego encabezó la llamada «rebelión de los gomeros» de 1488.

Familia

Ascendencia 
Era hijo de Diego García de Herrera y de doña Inés Peraza de las Casas, señores de las islas Canarias por herencia de Hernán Peraza el Viejo.

Matrimonio y descendencia 
Contrajo matrimonio con la dama de la corte doña Beatriz de Bobadilla por mandato de la reina Isabel I de Castilla a finales de 1482 en Madrid. Este enlace era una de las condiciones para que Peraza obtuviera el perdón real por su participación en el asesinato del capitán Juan Rejón como queda dicho.

El matrimonio tuvo de hijos a:

Guillén Peraza de Ayala, primer conde de La Gomera y señor de El Hierro;
Inés de Herrera y Ayala, que casó con Pedro Fernández de Lugo, segundo Adelantado de Canarias.

Fallecimiento 
Peraza fue muerto por el guerrero Hautacuperche el 20 de noviembre de 1488 durante la referida rebelión de los gomeros.

Véase también 
 Conquista de las islas Canarias
 Rebelión de los gomeros

Notas

Referencias 

La Gomera
Conquista de las islas Canarias
Conquistadores de Gran Canaria
Nacidos en Sevilla